Speciálec je posebej izurjen pripadnik neke vojaške ali policijske specialne enote.

Danes večina specialnih sil zavrača ta izraz in uporabljajo operativec.

Vojaško izrazoslovje